El Saltador puede referirse a:

Lugares

En España 
 El Saltador (Lucainena de las Torres), localidad del municipio de Lucainena de las Torres, en la provincia de Almería.
 El Saltador (Huércal-Overa)'', localidad del municipio de Huércal-Overa, en la provincia de Almería.
 El Saltador Alto, localidad del municipio de Carboneras, en la provincia de Almería.
 El Saltador Bajo''', localidad del municipio de Carboneras, en la provincia de Almería.